Сергей Кондрашкин:
 Кондрашкин, Сергей Алексеевич (род. 1964) — советский самбист.
 Кондрашкин, Сергей Вячеславович (род. 1975) — российский хоккеист и тренер.
 Кондрашкин, Сергей Петрович (1908—1944) — советский военнослужащий, закрывший своим телом амбразуру пулемёта.